Jan van Horne (1380-1436), heer van Baucigny en Gaasbeek, admiraal
 Johan van Horne (ca. 1450-1505), prins-bisschop van Luik
 Jan van Horne (1460-1521), heer van Baucigny en Lokeren
 Jan van Horne (1480-1540), laatste graaf van Horne uit het huis Horne, heer van Altena
 Jan van Horne (1531-1606), baron van Boxtel, heer van Baucigny, Boxtel en Lokeren, Gouverneur van 's-Hertogenbosch